Biznaga puede referirse a:

 Las del género Echinocactus, cactos de Norteamérica (6 especies).
 Las del género Ferocactus, los llamados cactos de barril (32 especies).
 Las del género Melocactus, los cactos de «gorro» rojo (unas 40 especies).
 Las del género Mammillaria, los cactos de «mamilitas» (unas 350 especies).
 Al menos 3 especies del género Mammillaria son conocidas en el estado de Hidalgo como biznaga de chilitos.

Además, en lenguaje coloquial puede referirse a:
 biznaga malagueña, ramillete de jazmines en forma de bola, tradicional de la ciudad española de Málaga.

No debe confundirse con visnaga, planta del género Ammi.

Arabismos